RATP se poate referi la:

 RATP Group, compania de transport public din Paris
 , compania de transport public din Iași
 RATP Ploiești, compania de transport public din Ploiești